Polska Partia Piratów
 P3 to jeden z kanałów duńskiego radia publicznego
 P3 to także robot wyprodukowany przez firmę Honda